

Kirov est un nom propre russe et bulgare qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Geno Kirov (1866–1944), acteur bulgare ;
 Nikolaï Kirov (né en 1957), athlète soviétique ;
 Sergueï Kirov (1886-1934), homme politique soviétique.

Toponyme 
Kirov est un nom de lieu, donné en Russie en l'honneur de Sergueï Kirov, et notamment porté par : 
 Kirov, ville russe (anciennement Viatka), capitale administrative de l'oblast de Kirov ;
 Kirov, ville russe de l'oblast de Kalouga ;
 Les îles Sergueï Kirov, un archipel de Russie

Architecture 
 Kirov, nom porté par le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg pendant la période soviétique ;
 Kirov nom porté par le Théâtre Mariinsky à Leningrad (actuelle Saint-Petersbourg) de 1935 à 1991.
 Le stade Kirov, à Saint-Pétersbourg ;
 L'usine Kirov, à Saint-Pétersbourg.

Marine 
 , un croiseur de bataille de la  de la marine soviétique.
 , classe de croiseur de la marine soviétique de la fin des années 1930.

Voir aussi 
 
 Kirovgrad
 Kirovohrad
 Kirovaoul

Patronyme russe